Tamponneren (schildertechniek)
 Tamponneren (druktechniek)
 Tamponneren (massagetechniek)
 Tamponneren (geneeskunde)